Manitou ist
 ein anderer Name von Manitu
 einen Ort in Manitoba, siehe Manitou (Manitoba)
 ein Hersteller von Flurfördergeräten und Baumaschinen, siehe Manitou Group
 ein Spiel von Günter Burkhardt, siehe Manitou (Spiel)
 ein See auf der Insel Manitoulin im Huronsee, siehe Lake Manitou